Le semple est un élément des métiers à tisser.

Patronyme 

 Adam Semple (né en 1989), coureur cycliste australien ;
 Frederick Semple (1872-1927), golfeur et tennisman américain ;
 James Semple (1798-1866), homme politique américain ; 
 Lorenzo Semple Jr. (1923-2014), scénariste américain ;
 Ryan Semple (né en 1982), skieur alpin canadien ;  
 Stuart Semple (1980- ), artiste britannique.

Toponyme 
 Le Semple Stadium est un stade de sports gaéliques situé à Thurles (Irlande).